Шастель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шастель, Андре (1912—1990) — французский искусствовед, историк итальянского Ренессанса.
 Шастель, Луи Пьер Эмэ (1774—1826) — французский военный деятель, дивизионный генерал.
 Шастель, Этьен (1801—1886) — швейцарский протестантский богослов, историк церкви, оставивший большое количество научных трудов.
 См. также 
 Шастель-сюр-Мюра — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь.